Crabe royal est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains crabes répartis dans plusieurs genres de la famille des Lithodidae ou plus rarement dans la famille des Mithracidae.

Liste des « crabes royaux » 
 Crabe royal - Lithodes ferox
 Crabe royal bleu - Paralithodes platypus
 Crabe royal brun - Paralithodes brevipes
 Crabe royal de l'Antarctique - Paralomis spinosissima
 Crabe royal doré - Lithodes aequispina
 Crabe royal des Caraïbes - Mithrax spinosissimus
 Crabe royal grêle - Neolithodes asperrimus
 Crabe royal hérisson - Paralomis granulosa
 Crabe royal du Kamtchatka - Paralithodes camtschaticus
 Crabe royal de Patagonie - Lithodes santolla
 Crabe royal de roche - Lithodes maia
 Crabe royal rouge - Paralomis aculeata
 Crabe royal sphérique - Paralomis formosa
 Crabe royal subantarctique - Lithodes murrayi
 etc.

Notes et références 

Décapode (nom vernaculaire)
Nom de crustacé ambigu